motiu o renom
 Motiu musical
 Motiu (art)